Alsbach, ville du Westerwald dans la Rhénanie-Palatinat ;
 Alsbach-Hähnlein, ville du Darmstadt-Dieburg dans la Hesse ;
 Scheibe-Alsbach, ville du Sonnerberg dans la Thuringe.